Acrotíri  ou Akrotíri  pode referir-se a:

Chipre 
Acrotíri e Deceleia — territórios britânicos

Península de Acrotíri (Chipre)

Baía de Acrotíri

Lago Salgado de Limassol — também chamado de Acrotíri

Grécia 
Acrotíri (Santorini) — sítio arqueológico minoico em Santorini (Tira)

Acrotíri (Creta) — península e município em Creta

Desambiguações de topônimos